Первый дивизион Мальты 1913/1914 () — 4-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1913/1914
Мальта
Мальта
1913 год на Мальте
1914 год на Мальте